Zehetmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Zehetmaier (* 1954), deutscher Unternehmer
 Marie Zehetmaier (1881–1980),  deutsche Friedensaktivistin

Siehe auch:
 Zehetmair
 Zehetmeier
 Zehetmayer